IX. (9.) Korps bzw. IX. Armeekorps steht unter anderem für folgende militärische Großverbände:

 IX. Armee-Korps (Deutsches Kaiserreich)
 9. Korps (Österreich-Ungarn)
 IX. Armeekorps (Wehrmacht)
 IX Corps (Vereinigtes Königreich)
 IX Corps (Vereinigte Staaten)
 9. Mechanisiertes Korps (Rote Armee)
 IX. Waffen-Gebirgskorps der SS (kroatisches)
 IX. Korps (Türkei)